p-поляризация — одна из возможных поляризаций света, падающего на плоскую поверхность раздела двух сред. p-поляризация характеризуется тем, что вектор напряжённости электрического поля лежит в плоскости падения.

На границе раздела двух сред напряжённость электрического поля для p-поляризваного света имеет как тангенциальную, так и нормальную составляющую.

Другой возможной поляризацией света, падающего на плоскую границу раздела является s-поляризация.

Как и для s-поляризации, для p-поляризации выполняются законы преломления и отражения света: преломлённый и отражённый лучи лежат в плоскости падения, угол преломления определяется законом Снеллиуса, угол отражения равен углу падения, амплитуды отражённой и преломлённой волн, а также коэффициенты прохождения и отражение определяются формулами Френеля, которые в случае p-поляризации имеют несколько иной вид, чем для s-поляризации.

Для p-поляризации существует определённый угол падения (угол Брюстера), при котором свет полностью проходит в другую среду, не отражаясь от поверхности.

Литература 
 

Оптика
Страницы с непроверенными переводами